Unverhau ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Unverhau (1911–?), SS-Unterscharführer und an der „Aktion T4“ und der „Aktion Reinhardt“ beteiligt
 Martha Unverhau (1868–1947), deutsche Malerin